est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aldéhyde
 2-nitrobenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-nitrobenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-nitrobenzaldéhyde, numéro CAS